Pirath ist der Name folgender Personen:

 Carl Pirath (1884–1955), deutscher Verkehrswissenschaftler
 Wilhelm Pirath (1876–n.b.), deutscher Ingenieur und Beamter

Pirath heißen folgende geographischen Objekte:
 Pirath (Gemeinden Altheim, Weng), Ortschaft von Weng im Innkreis und Ortsteil von Altheim, Bezirk Braunau, Oberösterreich
 Pirath (Gemeinde Kirchdorf), Ortschaft von Kirchdorf am Inn, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Pirat